Nicolas Bourbon ist der Name folgender Personen:

* Nicolas Bourbon der Ältere (1503 oder 1505–nach 1550), französischer Dichter
 Nicolas Bourbon der Jüngere (1574–1644), französischer Oratorianer, Gräzist, neulateinischer Schriftsteller, Literat und Mitglied der Académie française